Isla Sala y Gómez kan syfta på följande platser:

Chile 

 Isla Sala y Gómez (ö i Chile), Región de Valparaíso, 
 Salas y Gómez Island, ö, 

Robotskapade Chileförgreningar